

Patronyme
 Charlotte des Georges, actrice française ;
 Emmanuel Desgeorges, (1970- ) est un ancien footballeur français.
 Étienne Desgeorges, (1888-1970),  était un homme politique français.

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme